La Ruta de Alaska 9 es una autopista del estado de Alaska que puede referirse a secciones de la:

 Autopista Top of the World
 Autopista Seward

9